Rudy Kousbroek (schrijver), een Nederlands schrijver, dichter, journalist, vertaler en essayist
Rudy Kousbroek (ondernemer), van ongeveer 1970 tot eind 2005 een exploitant van raamprostitutie in het Spijkerkwartier in Arnhem